Grotte de l’Autel steht für:

 Grotte de l’Autel (Réunion). eine Höhle auf Réunion
 Grandes Grottes, eine Höhle in der Bretagne